Nilsson je příjmení švédského původu:

 Anders Nilsson (* 1990) – švédský hokejový brankář
 Bengt Nilsson (1934–2018) – švédský výškař
 Birgit Nilssonová (1918–2005) – švédská operní pěvkyně
 David Mitov Nilsson (* 1991) – švédsko-makedonský fotbalový brankář
 Erik Nilsson (1916–1995) – švédský fotbalista
 Fritiof Nilsson Piraten (1895–1972) – švédský humoristický spisovatel
 Gunnar Nilsson (1948–1978) – švédský pilot Formule 1
 Harry Nilsson (1941–1994) – americký zpěvák a skladatel
 Charlotte Nilsson (* 1974) viz Charlotte Perrelliová
 Inger Nilsson (* 1959) – švédská herečka a zpěvačka
 Ivar Nilsson (* 1933) – švédský rychlobruslař
 Jonas Nilsson (* 1963) – švédský reprezentant v alpském lyžování, slalomový specialista
 Jonny Nilsson (1943–2022) – švédský rychlobruslař
 Kajsa Nilssonová (* 1982) – švédská reprezentantka v orientačním běhu
 Kent Nilsson (* 1956) – švédský lední hokejista
 Lennart Nilsson (1922–2017) – švédský fotograf a vědec
 Cena Lennarta Nilssona za vědeckou fotografii
 Magnus Nilsson (Nielsen; cca 1106–1134) – dánský vévoda
 Mikael Nilsson (* 1978) – švédský fotbalový obránce
 Nisse Nilsson (1936–2017) – švédský lední hokejista
 Pål Nils Nilsson (1929–2002) – švédský fotograf a filmař
 Rob Nilsson (* 1939) – americký filmový režisér a herec
 Severin Nilsson (1846–1918) – švédský malíř a fotograf
 Stina Nilssonová (* 1993) – švédská lyžařka
 Torbjörn Nilsson (* 1954) – švédský fotbalista

Externí odkazy